Лян Чень і Чжан Шуай були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Тімеа Бабош і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Алекса Гуарачі і Сабріна Сантамарія з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

 Main Draw 

Стамбул Cup, парний розряд
2019
2019 у турецькому спорті